Władysław Strzelecki (1888-1935) - działacz socjalistyczny i gospodarczy, dyrektor Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych
 Władysław Strzelecki (1905–1967) – filolog klasyczny, profesor, wykładowca
 Władysław Strzelecki (1915–2000) – poeta, prozaik, tłumacz poezji radzieckiej i nowo-greckiej